Příjmení Fuentes nese více různých osobností:

 Carlos Fuentes (1928–2012) – mexický spisovatel
 Orlando Fuentes (* 1974) – americký zápasník – judista a grappler
 Ricardo Fuentes – kolumbijský herec a režisér